

Села:
 Мшанець — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Мшанець — Вінницька область, Козятинський район
 Мшанець — Львівська область, Старосамбірський район
 Мшанець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Мшанець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Мшанець — Хмельницька область, Старосинявський район

Річки:
 Мшанець — притока Дністра.
 Мшанець — права притока Південного Бугу

Мшанець — колишня сільська ґміна у Теребовлянському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої